Imię i nazwisko Franciszek Morawski nosili lub noszą m.in.:
 Franciszek Morawski (1783–1861) – polski generał, poeta i krytyk literacki
 Franciszek Morawski (1847–1906) – polski działacz niepodległościowy i socjalistyczny
 Franciszek Morawski (1868–1938) – polski polityk i publicysta w zaborze niemieckim
 Franciszek Morawski (1886–1967) – polski architekt
 Franciszek Morawski (1925–1998) – polski dyplomata